Lysandra adonis är en fjärilsart som beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1776. Lysandra adonis ingår i släktet Lysandra och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
adonis